Чемпионат Румынии по футболу 2010/2011 годов — 93-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 23 июля 2010 года и закончился 21 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2010/2011
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2010 году
Спорт в Румынии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011